Tratatul de Nymphaion se poate referi la următoarele:

Tratatul de la Nymphaion (1214)
Tratatul de la Nymphaion (1261)